L'edizione 2001-2002 della Division 2 è il 63º campionato di calcio francese di seconda divisione.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Calendario

Voci correlate 
 Division 1 2001-2002
 Coppa di Francia 2001-2002

Collegamenti esterni

Calcio nel 2001
Calcio nel 2002
Ligue 2